Die South Africa Sevens 1999 waren die erste Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers South Africa Sevens. Das Turnier fand am 10. und 11. November statt. Im Finale gewann Fidschi 12:10 gegen Neuseeland.

Teilnehmer 
16 Mannschaften nahmen an den South Africa Sevens 1999 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 South Africa Sevens 1999 auf rugby7.com
 South Africa Sevens 1999 auf worldrugby.org

Rugby 1999
Sport (Stellenbosch)
1999